Cousin William est une série télévisée pédagogique française de 100 épisodes de treize minutes environ (en anglais non sous-titré), créée par Yves Lavandier en 1992, et diffusée sur France 3 et La Cinquième à des heures matinales. Destinée à toute personne souhaitant améliorer sa pratique de la langue anglaise, elle regroupe fiction, cours d'enseignement, reportages sur le Royaume-Uni et jeux d'évaluation.

La série a été adaptée en japonais et diffusée au Japon.

Synopsis 
Cousin William raconte les déboires d'un informaticien anglais, Larry, qui voit débarquer dans son quotidien un ancêtre du Moyen Âge prénommé William. Tandis que William découvre avec ravissement et maladresse la civilisation moderne, Larry s'efforce de cacher l'origine de son « cousin », gérer ses frasques et le renvoyer d'où il vient. Le traitement, humoristique, rappelle Les Visiteurs, sorti un an après, ou encore Un Yankee à la cour du roi Arthur, publié 103 ans avant.

Générique  

 Christophe Andrei : Réalisation
 Yves Lavandier : Concept et Scénario
 David Booth : Dialogues
 Maïa Tubiana : Production
 Christine Sautter: Production
 Peter Kimberly
 Jérôme Lemonnier : Musique
 Michael Miarecki
 Christian Darraux : Image
 Patti Hannock
 Karel Beer
 Michèle Sarfati

Distribution 
 Peter Hudson : Larry
 Paul Elliott : William

Notes et références

Liens externes  
 
 
  
 

Shortcom
Série télévisée créée en 1992
Série télévisée française des années 1990
Série télévisée de France Télévisions
Série télévisée humoristique
Série télévisée fantastique
Voyage dans le temps à la télévision